Зевголати́он ( ) — малый город в Греции. Находится на высоте 57 метров над уровнем моря, в северо-восточной части полуострова Пелопоннеса, в 3 километрах к югу от побережья Коринфского залива, в 81 километре к западу от Афин, в 99 километрах к юго-востоку от Патр и в 11 километрах к западу от Коринфа. Административный центр общины (дима) Вело-Воха в периферийной единице Коринфии в периферии Пелопоннес. Население 4363 жителя по переписи 2011 года. Жители преимущественно заняты в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Севернее города проходит  Патры — Афины, южнее — , часть европейского маршрута E65.

Впервые упоминается в венецианский период в 1311 году. Название происходит от  «идущий за запряженным плугом, землепашец, пахарь».

Сообщество Зевголатион 
В общинное сообщество Зевголатион входит деревня Календзион. Население 4697 жителей по переписи 2011 года. Площадь 41,491 квадратного километра.

Население

Примечания 

Города Греции
Коринфия